Рогалев — фамилия:
 Рогалев, Александр Фёдорович (род. 1956) — белорусский учёный-филолог, специалист в области русского, общего и славянского языкознания.
 Рогалев, Виктор Павлович (род. 1957) — казахстанский политик, депутат Мажилиса Парламента Казахстана 4-го и 5-го созывов, автор «Терминологического словаря по политологии».
 Роголев, Станислав Иванович (1941—1984) — советский серийный убийца.

См. также 
 Рогалёв